Гленвуд има више значења:
 Гленвуд (Небраска)
 Гленвуд (Нови Мексико)
 Гленвуд (Џорџија)
 Гленвуд (Ајова)
 Гленвуд (Алабама)
 Гленвуд (Јута)
 Гленвуд (Арканзас)
 Гленвуд (Илиноис)
 Гленвуд (Индијана)
 Гленвуд (Минесота)
 Гленвуд (Мисури)